Sherwood Stewart e Ferdi Taygan hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Belus Prajoux che si sono ritirati sul punteggio di 7-5, 6-3, 1-1.

Teste di serie

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (Campioni)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)
 Mark Edmondson /  Bruce Manson (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (finale)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (terzo turno)

 Carlos Kirmayr /  Henri Leconte (secondo turno)
 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (terzo turno)
 Jose-Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (terzo turno)
 Tracy Delatte /  Mel Purcell (secondo turno)
 David Carter /  Chris Lewis (quarti di finale)
 Marty Davis /  Tim Mayotte (terzo turno)
 Brian Gottfried /  John Lloyd (primo turno)
 John Feaver /  Cássio Motta (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1982